Il doppio dell'Open 13 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jean-Philippe Fleurian e Guillaume Raoux hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Marius Barnard e Peter Nyborg.

Teste di serie
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Martin Damm /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Open 13 1996
ATP Tour 1996